Акулінін Іван Григорович — російський воєначальник
 Акулінін Ігор Іванович — радянський хокеїст
 Акулінін Леонід Ігорович — український футболіст